Неборув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Ловичский повят, Лодзинское воеводство. Население — 9498 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Болимув
 Гмина Коцежев-Полуднёвы
 Гмина Лович
 Лович
 Гмина Лышковице
 Гмина Нова-Суха
 Гмина Скерневице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства